Влади́мир Мартыно́в: Мартынов, Владимир Владимирович (род. 1976) — украинский, затем российский футболист и тренер.
 Мартынов, Владимир Георгиевич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Мартынов, Владимир Иванович (род. 1946) — советский и российский композитор-авангардист.
 Мартынов, Владимир Кириллович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский и российский дипломат.
 Мартынов, Владимир Фёдорович (род. 1953) — советский и белорусский культуролог, философ.
 Мартынов, Владимир Юрьевич (1947—2007) — советский и российский актёр и кинорежиссёр.